Олимпийские игры 1984

 Летние Олимпийские игры 1984 — XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, США.
 Зимние Олимпийские игры 1984 — XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево, Югославия.